Hula — сервер электронной почты и календарей, основанный на открытых стандартах и разработанный компанией Novell.

Hula может обслуживать до 250 тыс. почтовых ящиков и до 50 тыс. одновременно подключенных пользователей.

Web- (HTTP, HTTPS) и почтовый сервер (SMTP, IMAP) реализуются самой системой, но возможно использование сторонних серверов (например, postfix). Протокол календаря — iCalendar, CalDAV.

Поддерживает клиентские программы: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook и др.

Имеет собственный веб-интерфейс (и для пользователей, и для администратора).

Продолжателем проекта является проект Bongo.

Поскольку будущее Hula для многих неясно, программный форк исходного кода был использован для создания независимого проекта Bongo. Деятельность на этом форке также, похоже, прекращена. Hula/Bongo не следует путать с проприетарными играми для мобильных телефонов Bongo Thinks, Bongo Knows и Ask Bongo, каждая из которых основана на платежах в приложении и обмене текстовыми SMS-сообщениями.

См. также 
 Bongo
 Почтовый сервер
 Groupware

Ссылки 
 Novell Linux Security Advisories
 Hula Howto
 Novell теряет интерес в проекту Hula Компьюлента

Литература 
 Куприн А. Открытые системы коллективной работы Компьютерное обозрение, март 2005
 Патий Е. Открытые средства коллективной работы IT News, 2005

Groupware
Свободное серверное программное обеспечение
Свободные почтовые клиенты
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL